Nazwisko to nosili lub noszą:

 Marek Piotrowski – polski kick-bokser i bokser, zawodowy mistrz świata
 Marek Piotrowski – polski muzyk, klawiszowiec zespołu Sistars
 Marek Piotrowski – polski archeolog, poeta i satyryk
 Marek Antoni Piotrowski – polski pedagog i fizyk